Чехословакия — государство в Центральной Европе, существовавшее в период с 1918 года по 1993 год.
 (2315) Чехословакия — астероид главного пояса, который был открыт 19 февраля 1980 года.